Der Begriff Galgenstrick steht für 

 den Strick, der zum Hängen einer Person verwendet wird, siehe Henkersknoten
 einen Taugenichts
 einen US-amerikanischen Spielfilm von 1978, siehe Der Galgenstrick
 einen Comic-Band aus der Reihe Lucky Luke, siehe Der Galgenstrick und andere Geschichten